Baltasar Brum Rodríguez, avocat et homme d'État uruguayen.
 Blanca Luz Brum,journaliste, peintre, essayiste, poétesse et femme de lettres uruguayenne.
 Eliane Brum,journaliste, écrivain et documentariste brésilienne
 Gabriella Brum, ancien mannequin allemand
 Jorge Brum do Canto, cinéaste portugais.
 Roberto Brum, footballeur brésilien
 Tony deBrum, homme politique marshallais.

Toponyme 

 Baltasar Brum, une ville et une municipalité de l'Uruguay située dans le département d'Artigas.
Patronyme hispanique